Анато́лий Васи́льевич Борови́к (род. 7 июля 1958) — российский дипломат. Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа (с мая 2020). В 2010-2014 годах занимал должность Генерального консула в Хошимине.

Биография 
Анатолий Боровик родился 7 июля 1958 года в городе Шостка Сумской области УССР. 

Завершил обучение и получил диплом о высшем образовании института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, в 1984 году. В 1999 году окончил обучение в Дипломатической академии МИД России.

На дипломатической службе работает с 2000 года. Трудовую деятельность начинал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

С 2000 по 2003 годы работал первым секретарём, советником Посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа. 

С 2004 по 2008 годы занимал должность советника, а затем старшего советника, начальника отдела в Департаменте стран АСЕАН и общеазиатских проблем МИД России.

С 2008 по 2010 годы работал начальником отдела в Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД России. 

В феврале 2010 года назначен на должность начальника отдела в Третьем департаменте Азии МИД России. В июле 2010 года, согласно приказу по Министерству иностранных дел Российской Федерации, назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Хошимине, в Социалистической Республике Вьетнам. Занимал эту должность до декабря 2014 года.

В 2015-2020 годах — заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России. В этой должности курировал отношения с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Указом Президента России Владимира Путина 4 мая 2020 года назначен послом Российской Федерации в Королевстве Камбоджа.

Владеет английским, кхмерским, французским языками.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (8 мая 2013).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (11 июня 2019).
 Чрезвычайный и полномочный посол (9 февраля 2023).

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Ссылки 

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Послы Российской Федерации в Камбодже
Специалисты по Камбодже